Bagnöl steht für:
 die lokale Bezeichnung von Bagnolo Mella, Gemeinde in der Provinz Brescia in Italien
 die lokale Bezeichnung von Bagnolo San Vito, Gemeinde in der Provinz Mantua in Italien

Siehe auch:
 Bagnol